Barga – comune italiano in Toscana
 Barga – dipartimento del  Burkina Faso
 Barga – gruppo etnico mongolo